Herin ist der Nachname folgender Personen:

 Antonio Herin (1896–?), italienischer Skilangläufer
 Corrado Herin (1966–2019), italienischer Naturbahnrodler

Hérin bezeichnet:

 Hérin, französische Gemeinde im Département Nord
 Hérin (Lez), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Lez

Siehe auch:

 Herrin